hrabstwo Hall (ang. Hall County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Hall (ang. Hall County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Hall (ang. Hall County) w USA, w stanie Teksas